Guarini pode se referir a:

 Giovanni Battista Guarini, poeta, dramaturgo e diplomata da renascença italiana.
 Guarino Guarini, arquiteto do Barroco italiano, além de escritor, matemático e monge.
 Justin Guarini, nome artístico de Justin Eldrin Bell, músico e ator estadunidense.

Desambiguação